Эск может означать:

 Эск — река в графстве Камбрия, Англия, Великобритания.
  — река в графстве Норт-Йоркшир, Англия, Великобритании
 Эск () — город в римской провинции Нижняя Мёзия (расположен у современного села Гиген).
 Эск (король Кента) — король Кента, сын Хенгиста.
 ЭСК — эмбриональные стволовые клетки.